Coben ist der Familienname folgender Personen:

 Cy Coben (1919–2006), US-amerikanischer Songwriter
 Harlan Coben (* 1962), US-amerikanischer Autor